Válka v Zálivu může označovat:

 irácko-íránská válka – ozbrojený konflikt mezi Irákem a Íránem od září 1980 do srpna 1988
 válka v Zálivu – ozbrojený konflikt vedený v letech 1990 až 1991
 válka v Iráku – označení pro konflikt z let 2003 až 2011

Související články 
 Povstání v Iráku